Maliye Milli Piyango est un club turc de volley-ball fondé en 1995 et basé à Ankara qui évolue pour la saison 2015-2016 en Türkiye Erkekler Voleybol 1.Ligi. Il s'agit d'une section du club omnisports Maliye Milli Piyango SK.

Historique

Bilan sportif

Palmarès

Coupe de Turquie
 Finaliste : 2018.

Saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 
 2008-2009 :  Mustafa Çayır
 2009-2010 :  Fahri Atçı
 2011-2014 :  Joško Milenkoski

Effectif actuel (2020-2021)

Saisons précédentes

Entraîneur :  Josko Milenkoski

Entraîneur : Josko Milenkoski 

Entraîneur : Josko Milenkoski 

Entraîneur : Josko Milenkoski

Notes et références

Liens internes
Championnat de Turquie de volley-ball masculin
Coupe de Turquie de volley-ball masculin
Supercoupe de Turquie de volley-ball

Liens externes
 Site officiel du club

Club de volley-ball à Ankara